Ханиса́кл Сью́зан Уикс (; 1 августа 1979, Кардифф, Гламорган, Уэльс, Великобритания) — британская актриса.

Биография 
Ханисакл Сьюзан Уикс родилась 1 августа 1979 года в Кардиффе (графство Гламорган, Уэльс, Великобритания) в семье ныне разведённых Робина и Сьюзан Уикс. У Ханисакл есть младшие сестра и брат-актёры —  (род.1985) и  (род.1987).

Ханисакл выросла в Англии, где она окончила «Great Ballard School», «Roedean School», « Пемброк-колледж (Оксфорд)» и «Sylvia Young Theatre School»; также некоторое время Уикс обучалась в Италии.

Карьера 
Ханисакл дебютировала в кино в 1993 году, сыграв роль Китти в мини-сериале «Вытаращенные глаза». В 1994 году Уикс сыграла роль Фейт в детстве в фильме «Глаз, приспособленный к тьме». В 2002—2013 годах она играла роль Саманты Стюарт в телесериале «Война Фойла», за которую в 2004 году она получила номинацию «Самый популярный новичок» премии «National Television Awards» (2004). Всего сыграла в 19-ти фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
С июля 2007 года Ханисакл замужем за гипнотерапевтом Лорном Стормонтом-Дарлингом (род.1963), с которым она встречалась 4 года до их свадьбы. У супругов есть сын — Уэйд Стормонт-Дарлинг (род. в августе 2011).

Избранная фильмография

Ссылки